Вакеријас има више значења:

 Вакеријас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Вакеријас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Вакеријас, Лангиљо (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вакеријас (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Вакеријас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Вакеријас (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Вакеријас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Вакеријас (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику